Кубок ісландської ліги 2021 — 26-й розіграш, у якому беруть участь команди Урвалсдейлда і Першого дивізіону Ісландії. Змагання складається з двох етапів. Спочатку команди розділені на чотири групи по 6 команд, кращі команди проходять до плей-оф, де і визначають переможця. Другий рік поспіль турнір був зупинений через епідемію COVID-19 та переможець не був визначений.

Груповий етап 
Матчі пройшли з 12 лютого до 19 березня 2021 року.

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|19 березня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|20 березня 2021

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|1 квітня 2021

|}

Фінал

Примітки

Посилання 
 Кубок ісландської ліги на soccerway 

2021
2021 у футболі
2021 в ісландському спорті